Список населённы пунктов Павловского района Нижегородской области:

Источник 
Населённые пункты Павловского района

 
Павловский район